3 miejscowości w Polsce: 
 Krukówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Stężyca 
 Krukówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Krukówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Mały Płock
miejscowości na Białorusi

 Krukówka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.
 Krukówka – dawny folwark, obecnie część wsi Stanielewo w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.

Zobacz też: Krukowo